Аделаида (Адельгейда, Алиса) Бургундская () — имя ряда представительниц бургундской знати:

 Аделаида Бургундская — дочь Конрада II, графа Осера и маркграфа Верхней Бургундии, жена герцога Бургундии Ричарда I Заступника;
 Аделаида Бургундская — дочь герцога Бургундии Ричарда I Заступника и Аделаиды Бургундской, возможная жена графа Эно Ренье II;
 Адельгейда (Аделаида) Бургундская — дочь короля Верхней Бургундии Рудольфа II, жена императора Запада Людовика III Слепого;
 Аделаида Бургундская — возможная дочь герцога Бургундии Жильдера, жена Ламберта Дижонского, графа де Шалона;
 Адельгейда (Аделаида) Бургундская (ок. 931 — 16 декабря 999) — дочь короля Бургундии Рудольфа II и Берты Швабской, жена короля Италии Лотаря II и императора Священной Римской империи Оттона II Великого, канонизирована в 1097 году;
 Аделаида Бургундская (ок. 1233 — 23 октября 1273) — дочь герцога Бургундии Гуго IV и Иоланды де Дрё, жена герцога Брабанта Генриха III;
 Алиса (Аделаида) Бургундская (ум. 8 марта 1279) — пфальцграфиня Бургундии с 1248 года;
 Алиса (Аделаида) Бургундская (1251—1279) — графиня Осера, дама де Сент-Эньян и де Монже с 1273, дочь Эда Бургундского, наследника герцога Бургундии Гуго IV, и Матильды II де Бурбон-Дампьер, дамы де Бурбон и де Донзи, графини Невера, Осера и Тоннера.